Diazole:
 imidazol, 
 pirazol,